Lövbäckstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lövbäckstjärnen, Gästrikland, sjö i Gävle kommun, 
Lövbäckstjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (8,47 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn